Blisnjuk ist der Familienname folgender Personen:

 Anastassija Iljinitschna Blisnjuk (* 1994), russische Rhythmische Sportgymnastin
 Henads Blisnjuk (* 1980), weißrussischer Fußballspieler